Le mot Borsa désigne :

Patronymes 
 Emilio Borsa (1857-1931), peintre italien.
 Jacob Borsa (vers 1260 — vers 1325/1332), seigneur hongrois.
 Roger Borsa (vers 1060 - 1111), duc normand d'Apulie et de Calabre de 1085 à 1111.

Toponymes 
 Børsa, localité de Norvège.

Toponymes homophones 
 voir Borşa.

Homonymie de patronyme